Дельво́ — прізвище.

 Альбер Дельво (; 1913—2007) — бельгійський композитор.
 Андре Дельво (; 1926—2002) — бельгійський кінорежисер, представник магічного реалізму.
 Поль Дельво (; 1897—1994) — бельгійський художник, представник сюрреалізму.